ТДИ — многозначная аббревиатура:
 ТДИ — толуилендиизоцианат
 ТДИ — научная дисциплина «Технология древесных изделий»

См. также 
 ТДИС — теория динамических информационных систем
 УТДИ — усилитель телевизионный диапазонный индивидуальный